Babil est une province d'Irak dite aussi province de Babylone.
 Babil est le nom arabe du site Babylone en Irak (Babel).
 Saint Babil est un saint catholique, compagnon de saint Sever ().